Thomas West peut désigner :
 Thomas West (v. 1457-1525),  baron De La Warr ;
 Thomas West (v. 1475-1554),  De La Warr ;
 Thomas West (v. 1556-1602),  De La Warr ;
 Thomas West (1577-1618),  De La Warr ;
 Thomas West (1365-1405),  West ;
 Thomas West (v. 1391-v. 1416),  West ;
 Thomas West (1720-1779), prêtre, écrivain et antiquaire.